Вртлац може да се односи на:
 Вртлац (Жирје), острвце југозападно од острва Жирје у Јадранском мору, Хрватска
 Вртлац (Молат), острвце југоисточно од острва Молат у Јадранском мору, Хрватска